Села:
 Піддубці — Волинська область, Луцький район
 Піддубці — Хмельницька область, Славутський район